Hiatus peut faire référence à :

Linguistique 
 l'hiatus, en linguistique, est la succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes, soit à l'intérieur d'un mot ou à la frontière de deux mots ;

Anatomie 
 un orifice, en anatomie :
 les hiatus du diaphragme,
 l'hiatus œsophagien, l'orifice diaphragmatique par lequel l'œsophage passe du thorax à l'abdomen,
 l'hiatus rétro-xiphoïde, un orifice médian avasculaire, rétro-sternal, entre les faisceaux sternaux du diaphragme,
 l'hiatus de Winslow, un orifice qui fait communiquer le vestibule de l'arrière-cavité des épiploons avec la grande cavité péritonéale ;

Historiographie 
 Une période pour laquelle il n'existe pas d'informations :
 l'hiatus de Tikal, une période d'interruption dans l'écriture des inscriptions et la construction de grands monuments à Tikal,
 le grand hiatus, une période méconnue du , dans plusieurs régions de l'est du Canada (voir par exemple Histoire de Caraquet#Grand hiatus (-8000 à -3000)) ;

Génie civil 
Dans le domaine des ponts, le hiatus désigne le vide entre deux structures, généralement entre le tablier et les culées.

Autres 
 Hiatus, un épisode double de la saison 3 de la série américaine NCIS : Enquêtes spéciales.
 Hiatus, un genre d'insectes diptères de la famille des Ulidiidae.
 L'ensemble ]h[iatus est une formation interprétant de la musique contemporaine créée par la violoncelliste Martine Altenburger et le percussionniste Lê Quan Ninh.